Newnham puede hacer referencia a:

 tres parroquias civiles de Inglaterra y los pueblos que se ubican dentro de su límite:
 Newnham, en el condado de Cambridgeshire;
 Newnham, en el condado de Gloucestershire;
 Newnham, en el condado de Hampshire;
 Newnham, en el condado de Hertfordshire;
 Newnham, en el condado de Kent;
 Newnham, en el condado de Northamptonshire;
 Newnham, en el condado de Warwickshire;
 el Newnham College de la Universidad de Cambridge.